Lake Hamilton (Arkansas)
Lake Hamilton (Flórida)

Ver também
 Hamilton

Desambiguações de topônimos